НХ — аббревиатура. Может означать:
 Неорганическая химия
 
 Народный Хурал
 
 Настольный хоккей
 Народное хозяйство

Нефтехимик 
 НХ — применяемое сокращённое обозначение для следующих организаций:
 «Нефтехимик» — хоккейный клуб из Нижнекамска.
 «» — футбольные клубы.

Находятся на балансе нефтехимической компании «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) — крупнейшего профильного предприятия в Европе.

В 2016 году в структуру хоккейного клуба «Нефтехимика» вошла команда «Ариада-НХ» из города Волжск.